El Puente de Santa Fe de Mondújar puede referirse a dos construcciones, casi paralelas y a pocos metros de distancia:

Puente antiguo de Santa Fe de Mondújar
Puente nuevo de Santa Fe de Mondújar

Santa Fe de Mondújar